Fort Arbuckle (Floryda)
 Fort Arbuckle (Oklahoma)